L'edizione 1986-1987 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Tanju Çolak (Samsunspor), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Campione di Turchia 1986-1987.
 Galatasaray ammesso alla Coppa dei Campioni 1987-1988.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa UEFA 1987-1988.
Antalyaspor  e Diyarbakırspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato turco di calcio